

Села:
 Поплавка — Житомирська область, Житомирський район
 Поплавка — Одеська область, Подільський район
 Поплавка — Одеська область, Роздільнянський район (до 17 липня 2020 року Великомихайлівський район)